Denna artikel är en lista över avsnitt av den amerikanska TV-serien Supernatural. Serien hade premiär 13 september 2005 i USA.

Översikt
{| class="wikitable" width="99%" style="text-align:center"
!colspan=2 rowspan=2|Säsong !! rowspan=2|Avsnitt
!colspan=2|Sändningsdatum i USA
!colspan=4|Utsläppsdatum för DVD 
|-
!Säsongspremiär!!Säsongsavslut!!width=15%|Region 1!!width=15%|Region 2!!width=15%|Region 3!!width=15%|Region 4
|-
|bgcolor="#000000"|
|1||22||13 september, 2005||4 maj, 2006
| 5 september, 2006 || 2 oktober, 2006 || —|| 6 september, 2006
|-
|bgcolor="#DDA0DD"|
|2||22||28 september, 2006||17 maj, 2007
| 11 september, 2007 || 29 oktober, 2007 || — || 2 oktober, 2007
|-
|bgcolor="#87CEEB"|
|3||16||4 oktober, 2007||15 maj, 2008
| 2 september, 2008 || 26 augusti, 2008 || — || 1 oktober, 2008
|-
|bgcolor="#FFC40C"|
|4||22||18 september, 2008||14 maj, 2009
| 1 september, 2009 || 2 november, 2009 || — || 6 januari, 2010
|-
|bgcolor="#BFFF00"|
|5||22||10 september, 2009||13 maj, 2010
| 7 september, 2010 || 18 oktober, 2010 || — || 10 november, 2010
|-
|bgcolor="#E52B50"|
|6||22||24 september, 2010||20 maj, 2011
| 13 september, 2011 || 7 november, 2011 || — || 2 november, 2011
|-
|bgcolor="#00A693"|
|7||23||23 september, 2011||18 maj, 2012
| 18 september, 2012 || 5 november, 2012 || — || 31 oktober, 2012
|-
|bgcolor="#708090"|
|8||23||3 oktober, 2012|| 15 maj, 2013
| 10 september, 2013 || 28 oktober, 2013 || — || 25 september, 2013
|-
|bgcolor="#C46210"|
|9||23||8 oktober, 2013|| 20 maj, 2014
| 9 september, 2014 || 8 juni, 2015 || — || 8 oktober, 2014
|-
|bgcolor="#303791"|
|10
|23
|7 oktober, 2014
|20 maj, 2015
|8 september, 2015
|21 mars, 2016
|—
|9 september, 2015
|-
|bgcolor="#16584C"|
|11
|23
|7 oktober, 2015
|25 maj, 2016
|6 september, 2016
|10 oktober, 2016
|—
|7 september, 2016
|-
|bgcolor="#AA0000"|
|12
|23
|13 oktober, 2016
|18 maj, 2017
|5 september, 2017
|4 september, 2017
|—
|6 september, 2017
|-
|bgcolor="#DDA0DD"|
|13
|23
|12 oktober, 2017
|17 maj, 2018
|4 september, 2018
|1 oktober, 2018
|—
|5 september, 2018
|-
|bgcolor="#FF7F00"|
|14
|20
|11 oktober, 2018
|25 april, 2019
|10 september, 2019
|11 september, 2019
|—
|11 september, 2019
|-
|bgcolor="#40E0D0"|
|15
|20
|10 oktober, 2019
|19 november, 2020
|
|
|
|
|}

Säsong 1
Säsong 1 började sändas den 13 september 2005, och avslutades den 4 maj 2006.

Säsong 2
Säsong 2 började sändas den 28 september 2006, och avslutades den 17 maj 2007.

Säsong 3
Säsong 3 började sändas den 4 oktober 2007, och avslutades den 15 maj 2008.

Säsong 4
Säsong 4 började sändas den 18 september 2008, och avslutades den 14 maj 2009.

Säsong 5
Säsong 5 började sändas den 10 september 2009, och avslutades den 13 maj 2010.

Säsong 6
Säsong 6 började sändas den 24 september 2010, och avslutades den 20 maj 2011.

Säsong 7
Säsong 7 började sändas den 23 september 2011, och avslutades den 18 maj 2012.

Säsong 8
Säsong 8 började sändas den 3 oktober 2012, och avslutades den 15 maj 2013.

Säsong 9
Säsong 9 började sändas den 8 oktober 2013, och avslutades den 20 maj 2014.

Säsong 10
Säsong 10 började sändas den 7 oktober 2014, och avslutades den 20 maj 2015.

Säsong 11
Säsong 11 började sändas den 7 oktober 2015, och avslutades den 25 maj 2016.

Säsong 12
Säsong 12 började sändas den 13 oktober 2016, och avslutades den 18 maj 2017.

Säsong 13
Säsong 13 började sändas den 12 oktober 2017, och avslutades den 17 maj 2018.

Säsong 14
Säsong 14 började sändas den 11 oktober 2018, och avslutades den 25 april 2019.

Säsong 15
Säsong 15 började sändas den 10 oktober 2019, och avslutades den 19 november 2020.

Referenser

Noter 

Supernatural